in samenstellingen
Le Pont-Chrétien-Chabenet, Indre
Le Pont-de-Beauvoisin (Isère)
Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie)
Le Pont-de-Claix, Isère
Le Pont-de-Montvert, Lozère
Le Pont-de-Planches, Haute-Saône